

События 
 Консулы Луций Папирий Курсор (2-й раз) (патриций) и Спурий Карвилий Максим (плебей). Цензоры Луций Папирий Претекстат (патриций) и Маний Курий Дентат (плебей).
 Римляне осадили Тарент. В гавани появился карфагенский флот. Гарнизон сдал Тарент римскому консулу. Все тарентские корабли отведены в Остию.
 Арей отправился на Крит, чтобы оказать гортинцам помощь в войне. Клеоним пригласил в Лаконику Пирра с 20-тысячным войском. Пирр и его сын Птолемей предприяняли штурм Спарты, но были отбиты спартанцами во главе с сыном Арея Акротатом. На следующий день на помощь Спарте подошли Арей с 2000 войска и полководец Антигона Аминий. Пирр отошёл. Антигон вновь подчиняет македонские города.
 В Аргосе шли распри между Аристеем и Аристиппом. Аристей призвал войско Пирра и его сына Гелена. Арей поспешил вслед за ним с тысячью критян и спартанцев. Ночью Аристей открыл Пирру ворота. Войско Антигона под командованием его сына Алкионея, и Арея напало на Пирра с тыла. В ночном сражении на улицах Аргоса Пирр погиб. Его войско перешло на сторону Антигона. Македония заключила мир с Эпиром. Жители Пелопоннеса перешли под власть Антигона.
 272—255 — Царь Эпира Александр II, сын Пирра и Ланассы.
 Конец 270-х годов — Римляне покорили луканцев, бреттиев.
 Конец 270-х годов — Египет контролирует южное побережье Малой Азии, города в Карии и Ионии, Финикию и Южную Сирию (Келесирию). Под его влиянием находится Лига островитян.

См. также